Рашка () — посёлок городского типа, расположенный в Рашском округе в Сербии с численностью населения 6665 (по данным переписи за 2012 год). Недалеко от города находятся развалины города Стари-Рас, бывшей столицы Старой Сербии.

Население

График изменения численности населения

Этнический состав населения

Динамика численности населения 
 1948 — 1513 жителей;
 1953 — 1832 жителей;
 1961 — 2278 жителей;
 1971 — 3935 жителей;
 1981 — 5639 жителей;
 1991 — 6437 (6410) жителей;
 2002 — 6740 (6619) жителей;
 2012 — 6665 жителей;

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Исторический очерк
 на карте MapQuest
 Погода в Рашке
 Город Рашка

Населённые пункты Сербии